Yager House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Yager House (Anchorage, Kentucky), NRHP-ID 83002755
 Yager House (Goshen, Kentucky), NRHP-ID 82002740